Riverton může být:

 Riverton (Kalifornie)
 Riverton (Illinois)
 Riverton (Indiana)
 Riverton (Iowa)
 Riverton (Kansas)
 Riverton (Kentucky)
 Riverton (Minnesota)
 Riverton (Nebraska)
 Riverton (New Jersey)
 Riverton (New York)
 Riverton (Utah)
 Riverton (Západní Virginie)
 Riverton (Wyoming)